Леви́цький Іва́н

 Левицький Іван Семенович (1838-1918) — український письменник, псевдонім — Нечуй-Левицький.
 Левицький Іван (1875—1938, Львів) — український композитор, хоровий диригент і педагог.
 Левицький Іван Омелянович (1850—1913, Львів) — український бібліограф.